Unseen oder The Unseen steht für:

 Unseen (Album), Studioalbum der schwedischen Band The Haunted
 The Unseen,  US-amerikanische Punk-Band
 The Unseen, Originaltitel des US-amerikanischen Films Der Tod wohnt nebenan von Lewis Allen (1945)
 The Unseen – Das unsichtbare Böse, Horrorfilm von Danny Steinmann (1980)
 The Unseen (2016), kanadischer Horrorfilm von Geoff Redknap (2016)
 Unseen (Serie), Originaltitel: Invisible, belgische Mystery- bzw. Science-Fiction-Serie, 1 Staffel, 8 Folgen (2020)

Siehe auch:

 Unseen Academicals, auch Der Club der unsichtbaren Gelehrten, Fantasy-Roman von Terry Pratchett (2009)
 Unseen Terror, englische Grindcore-Band
 HMS Unseen (S41), Langstrecken-Jagd-U-Boot